Un trichome (du grec signifiant « croissance de poils ») peut signifier :
 En botanique, un trichome désigne de fines excroissances ou appendices de plantes ou de protistes.
 En zoologie, un trichome désigne les soies modifiées de certains insectes myrmécophiles.
 En médecine, un trichome désigne certaines formes de tumeurs.
 En médecine, trichome désigne aussi le feutrage ou un enchevêtrement des cheveux qui s'agglutinent du fait des poux, de la crasse, de poussière ou de sécrétion sébacée.